Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški na 500 metrov, tekmovanje je potekalo 15. februarja 2010.

Rezultati 

moški 500